Příjmení Mravec nese více různých osobností:

 Dušan Mravec (* 1980) – slovenský malíř
 Ján Mravec (1889–1961) – československý politik
 Ladislav Mravec (1915–???) – slovenský a československý politik
 Michal Mravec (* 1987) – slovenský fotbalový obránce či záložník
 Milan Mravec (* 1939) – slovenský fotbalista, útočník

Slovenská příjmení